Пролета́рский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Пролетарский сельсовет — Могилёвская область, Костюковичский район.

Россия 
 Пролетарский сельсовет — Алтайский край, Алтайский район.
 Пролетарский сельсовет — Брянская область, Стародубский район.
 Пролетарский сельсовет — Владимирская область, Вязниковский район.
 Пролетарский сельсовет — Кабардино-Балкария, Прохладненский район.
 Пролетарский сельсовет — Краснодарский край, Кореновский район.
 Пролетарский сельсовет — Новосибирская область, Ордынский район.
 Пролетарский сельсовет — Омская область, Любинский район.
 Пролетарский сельсовет — Оренбургская область, Красногвардейский район.
 Пролетарский сельсовет — Пензенская область, Земетчинский район.
 Пролетарский сельсовет — Пермский край, Ильинский район.
 Пролетарский сельсовет — Ростовская область, Красносулинский район.
 Пролетарский сельсовет — Ростовская область, Орловский район.